Галлер — прізвище німецьке та німецького походження.

Відомі носії:
 Гельмут Галлер (1939–2012) — німецький футболіст півзахисник.
 Макс Галлер (1902—1970) — швейцарський футболіст і футбольний тренер.
 Станіслав Галлер (1872–1940) — польський військовик. Генерал.
 Юзеф Галлер (1873–1960) — польський військовик. Генерал (1919).
 Ян Галлер (1467–1525) — польський видавець доби Відродження.

Німецькі прізвища